Charpy est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Nicolas Charpy de Sainte-Croix (1610-1670) avocat, théologien, auteur français ;
 Charles Antoine Charpy (1869-1941), général de division français ;
 Guy Charpy (1917-1995), résistant et homme d’affaires ;
 Christian Charpy (1959-), haut fonctionnaire français, directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ;
 Georges Charpy (1865-1945), chimiste français ;
 Jean-Jacques Charpy (1949-), archéologue et conservateur français ;
 Lorette Charpy (2001-), gymnaste française ;
 Marc Charpy (1933-2017), général français ;
 Pierre-Adrien Charpy (1972-), compositeur français.

Ingénierie 
 L'Essai de flexion par choc sur éprouvette entaillée Charpy est un test normalisé de résilience des matériaux inventé par Georges Charpy.

Patronyme français